Adolfo Marsillach – attore, regista e scrittore spagnolo
 Blanca Marsillach – attrice spagnola
 Cristina Marsillach – attrice spagnola